Kaspitchan peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Каспичан) :
Kaspitchan, opština de l'oblast de Choumen en Bulgarie ;
Kaspitchan, ville dans l'opština de Kaspitchan ;
Kaspitchan, village dans l'opština de Kaspitchan.
Il s'agit de la seule homonymie exacte, en Bulgarie, entre deux entités (ville et village) d'une même opština.

Homonymie de toponyme